Socotá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Socotá (ort), Boyacá, 
 Socotá (kommun), Boyacá,